Mariano Escobedo ist der Name folgender Personen:

* Mariano Escobedo (Mariano Escobedo de la Peña; 1827–1902), mexikanischer General und Politiker

Mariano Escobedo steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Mariano Escobedo (Michoacán), Ort
 Mariano Escobedo (Tamaulipas), Ort
 Mariano Escobedo (Coatepec), Ort in Veracruz
 Mariano Escobedo (Mariano Escobedo), Ort in Veracruz
 Municipio Mariano Escobedo, Verwaltungseinheit in Veracruz
General Mariano Escobedo International Airport, Flughafen in Ciudad Apodaca, Nuevo León